, roman de Pierre Loti publié en 1883
Mon frère Yves, téléfilm inspiré du roman, diffusé en 2012